Fluido magnético também conhecido por princípio vital, fluido nervoso e fluido elétrico animalizado, é uma forma de energia hermética que permite a certos indivíduos, chamados de magnetizadores, magnetizar . Nestas doutrinas, o fluido magnético é um dos estados da matéria elementar, o fluido cósmico universal, o qual pode ser manipulado através da vontade dos magnetizadores . Seria a atmosfera que propicia o meio onde ocorrem os fenômenos magnéticos. Porém, ao mesmo tempo, é relativamente intangível, escapando dos sentidos físicos, impressionáveis somente à matéria tangível, e finalmente, é o veículo do pensamento.

O fluido magnético contém impurezas físicas e morais do magnetizador. Acreditam os fiéis da doutrina que quanto melhor o homem, mais puro é o fluido emanado e com propriedades mais ativas, produzindo uma cura mais rápida. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitas, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. O fluido emanado de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado.

Tratados sobre o tema

Aforismos do Senhor Mesmer 
Em seu livro não autorizado e ditado a seus alunos Aforismos do Senhor Mesmer, Franz Mesmer desenvolve os conceitos iniciais e de direcionamento como uma condição específica da vibração, movimento de um ponto que move-se alternadamente em volta de um elemento de referência, o que é relatado a seguir:

O Espiritismo e o fluido magnético 
André Luiz, através de Chico Xavier, descreve em seu livro Nos domínios da mediunidade processos de cura e sua ligação com o material chamado ectoplasma, estudado pelos cientistas vitorianos, que contava entre eles o Sir William Crookes.

Diferença entre médium curador e magnetizador (Allan Kardec) 

Assim, se determina que haveria, além do fluido magnético humano, por assim dizer, o fluido magnético espiritual, emanado pelos espíritos, ainda determinando que a cura realizada pelo mesmo seria mais rápida que pelo primeiro.

A homeopatia e o fluido magnético 

Conforme Kardec, Hahnemann também descreve a necessidade do desprendimento dos vícios humanos para a saturação de boas qualidades do fluido magnético ficando expresso nas linhas abaixo descritas:

Os diferentes fluidos 

Hippolyte Baraduc, médico francês que iniciou seus tratados com iconografias; e com seu biômetro, o qual possibilitou mostrar as nuanças e diferenças dos fluidos Cósmico Universal, vital e o fluido magnético, assunto que só seria tomado como relevante nos dias atuais.

Ver também
Mesmer - Cronologia
Magnetismo animal
Espiritismo e Allan Kardec
Homeopatia e Samuel Hahnemann

Fluidos energéticos